Едже Чешмиоолу () е турска актриса.

Филмография

Телевизия 
 Çocuklar Duymasın (2002)
 Çocuğun Var Derdin Var (2004)
 Nehir (2005)
 Перла, Gümüş (2005) – Йозге
 İki Aile (2006-2008) – Ceren Karaman 
 Eyvah Halam (2008) – Asya
 Firar (2011-2012) – Бахар
 Времето лети, Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) – Ayça
 Yaz'ın Öyküsü (2015) – Yaz 
 Kalbim Yangın Yeri (2016) – Sevda Günsoy
 Великолепният век: Кьосем, Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) – Атике Султан
 Yüz Yüze (2017) – Зейнеп
 Yuvamdaki Düşman (2018) – Серен
 Обещание, Söz (2018-) – Мелиса

Кино 
 Ev (2009)

Източници 

Турски актьори и актриси